Honey Creek ist der Name folgender geografischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Honey Creek (Milwaukee County), Bach im Milwaukee County, Wisconsin 
 Honey Creek (Illinois), Ort im Ogle County
 Honey Creek (Wisconsin), Ort im Walworth County
 Honey Creek (Town), Town(ship) im Sauk County, Wisconsin

Siehe auch:

 Honey Creek Township